Ziemianin ist der Familienname folgender Personen:
 Jan Ziemianin (* 1962), polnischer Biathlet
 Wiesław Ziemianin (* 1970), polnischer Biathlet